Олевский — еврейская фамилия:

 Олевский, Борис Абрамович (Бузи Олевский, 1908—1941) — еврейский советский писатель, поэт и переводчик, журналист.
 Олевский, Джулиан (1926—1985) — американский скрипач.
 Олевский, Лев Борисович (1913—1991) — украинский советский актёр и композитор, переводчик, педагог.
 Олевский, Марк Зиновьевич (1909—2009) — советский инженер-механик, специалист в области вооружения.

 Олевская, Инна Соломоновна (1940—2021) — советский и российский мастер росписи по фарфору, заслуженный художник Российской Федерации (2006), член-корреспондент РАХ (2011).

См. также 
 Олевский район — административная единица в Житомирской области Украины.
 Олевск